Zwei-Säulen-Modell bezeichnet:
 Zwei-Säulen-Modell (Medien), gesetzliche Besitzerstruktur der privaten Lokalradios in Nordrhein-Westfalen
 Zwei-Säulen-Modell (Schule), Angebot zweier Bildungswege in der Sekundarstufe I